Presoner o reu, persona retinguda per l'estat per considerar-la sospitosa o culpable d'un crim
 Presoner de guerra, soldat que és fet capturat per l'enemic 
 Presoner o pres polític, persona retinguda per l'estat, per raó de les seves idees 
 Presoner de consciència, persona empresonada per la seva raça, religió, ètnia, idioma, orientació sexual o creences, mentre no hagi defensat o practicat la violència.
 Obres:
 Presoner (poema), poema escrit per Jordi de Sant Jordi
 El presoner de Chillon, pintura del romàntic francès Eugène Delacroix 
 El presoner de Zenda (novel·la), novel·la escrita l'any 1894 per l'autor britànic Sir Anthony Hope Hawkins
 Harry Potter i el pres d'Azkaban (pel·lícula), pel·lícula del 2004 de la saga de Harry Potter, dirigida per Alfonso Cuarón
 Miscel·lània:
 Baló presoner, joc 
 Dilema del presoner, tipus de joc de suma no nul·la en el qual dos jugadors poden «cooperar» o «trair-se»